Ким Дон Ин (; 2 октября 1900,  — 5 января 1951, ) — корейский писатель.

Биография 
Сын богатого землевладельца. Одно время посещал христианскую школу, в 1914 начал учиться в Токийском Институте, в 1915 перешёл в Академию Мэйдзи в Токио. Из-за смерти отца возвращается в 1917 году Корею и наследует его состояние. На следующий год женится и едет на учёбу в японский колледж, где изучает эстетику. После того как корейскими студентами, обучавшимися в Токио, была подписана «Декларация независимости», японские власти арестовали ряд студентов, в число которых случайно попал и Ким Донин. Увлёкшись идеей «искусства ради искусства», с 1919 в Корее начал издавать журнал «Чханджо» («Творчество»), в котором напечатал свой первый рассказ «Печаль слабого человека».

Блестящий стилист и знаток народно-разговорного языка, сыграл заметную роль в развитии жанра современного рассказа. Среди наиболее значительных его произведений натуралистические рассказы: «Прощальная мелодия» (1921), «Буйная соната» (1930); цикл рассказов «Записки человека, потерявшего родину» (1946) и романы (главным образом исторические) «Женщина» (1930—32), «Ыльчи Мундок» (1946) и др. В 20—30-х гг. активно выступал против Корейской федерации пролетарского искусства.

В 1927 году капиталы его заканчиваются, и его бросает жена. Женится вновь и работает в газете Чосон ильбо. В 1938 году попадает в тюрьму за Оскорбление императора Японии.

Творчество 
Во многом противопоставил своё творчество дидактизму Ли Гвансу. Новатор корейского языка. К известным рассказам относятся «Песня рыбака», «Письмо и фотография». Одним из самых обсуждаемых критиками произведений является натуралистичный рассказ «Картошка» («Камча», 1925).

В 1955 году журнал Sasangye установил Литературную премию Дон Ина.

См. также 
 Список корейских писателей

Примечания

Литература 
 Еременко Л., Иванова В., Корейская литература, М., 1964.
 Избранные корейские рассказы нового времени. Ли Гвансу. Ким Донъин. Ким Юджон. Хён Джингон. Ке Ёнмук. Ли Хёсок. Чхве Сохэ / Сост. Ким Сыну. Пер. А. Х. Ин. — М.: Изд-во МЦК МГУ, 2003. — 256 с. (на рус. и кор. яз.). ISBN 5-98149-001-2.
 Безумный художник / Ким Тонин Нева, № 3/2010 (март)

Писатели Кореи